

Filmes e televisão
 7th Heaven (filme) — drama mudo de 1927 com Janet Gaynor
 7th Heaven — série norte-americana

Música
 Seventh Heaven (álbum de Kalafina) 
 Seventh Heaven (álbum de Buck-Tick)
 Seventh Heaven (canção) — canção de L'Arc-en-Ciel